vele kerken, kloosters, leprozerieën (gewijd aan Maria Magdalena) en plaatsen in Frankrijk, onder andere:
La Madeleine (kerk), in Parijs
Col de la Madeleine, bergpas in Frankrijk
een voormalige leprozerie bij Saint-Yon, ten zuiden van Parijs

De Abri de la Madeleine in de Dordogne

La Madeleine (Noorderdepartement)
enkele vroegere gemeenten met de naam La Madeleine, nu deel uitmakend van Nice, Faycelles, Guérande en Laneuveville-devant-Nancy 
ook:
La Madeleine-de-Nonancourt, Eure 
La Madeleine-Villefrouin, Loir-et-Cher 
La Madeleine-Bouvet, Orne
La Madeleine-sur-Loing, Seine-et-Marne

Zie ook:
Madeleine (doorverwijspagina)